Mercury Cars war die Firmierung folgender Unternehmen:

 Mercury Cars Limited, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Mercury Cars Inc., ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller